Francesco Silvestri – drammaturgo italiano
Francesco Silvestri – politico italiano
Francesco Silvestri – vescovo italiano